Снядово () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ломжинский повят Подляского воеводства. Население — 5592 человека (на 2011 год). Административный центр гмины — деревня Снядово.

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Сельские округа 

 Брулин
 Хоментово
 Дембово
 Духны-Млоде
 Грабово
 Якаць-Борки
 Якаць-Дворна
 Якаць-Млода
 Ястшомбка-Млода
 Емелите-Выпыхы
 Колачки
 Конопки-Млоде
 Козики
 Менженин
 Млыник
 Ольшево
 Особне
 Ратово-Пётрово
 Сежпуты-Марки
 Сежпуты-Загайне
 Старе-Духны
 Стара-Якад
 Стара-Ястшомбка
 Старе-Емелите
 Старе-Конопки
 Старе-Ратово
 Старе-Шаблы
 Стшешево
 Шаблы-Млоде
 Щепанково
 Снядово
 Трушки
 Усник
 Усник-Двур
 Усник-Колёня
 Вежбово
 Вшежеч
 Вшежеч-Колёня
 Загробы
 Залесе-Починки
 Залесе-Выпыхы
 Жебры
 Жебры-Колёня

Поселения 

 Багно
 Долы
 Дрозды
 Фольварк
 Грабник
 Якад-Борова
 Кольбы
 Колпаки
 Корыта
 Круки
 Лисины
 Милевек
 Млыник-Двур
 Пикуле
 Подвежбе
 Пшеддонь
 Пшитулы
 Сапки
 Старе-Духны
 Струмяны
 Щепанково-Колёня
 Снядово-Стара-Стацья
 Трояны
 Вондолы
 Загае
 Загуже
 Заколее
 Занарце
 Заольшине

Соседние гмины 
 Гмина Червин
 Гмина Ломжа
 Гмина Мястково
 Гмина Стары-Люботынь
 Гмина Шумово
 Гмина Трошин

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подляского воеводства